Moerlen peut être :
 Pierre Moerlen (1952-2005), batteur et percussionniste français
 Maurice Moerlen (1927-2014), organiste français

Voir aussi 
 Mörlen, une ville allemande
 Ober-Mörlen, une municipalité allemande